Kids — дуэт Робби Уильямса и Кайли Миноуг. Песня была выпущена в качестве второго сингла с четвертого студийного альбома Уильямса Sing When You’re Winning и третьего сингла с седьмого студийного альбома Миноуг Light Years. Уильямс и автор песен Гай Чемберс совместно написал песню для Миноуг. Песня содержит отрывок из песни Sisters Love «Give Me Your Love». Музыкальное видео на песню содержит несколько отсылок к мюзиклe «Бриолин», особенно в хореографии Уильямса и Миноуг.

Форматы и трек-лист 
Британский CD сингл 1
 «Kids» — 4:47
 «John's Gay» — 3:40
 «Often» — 2:46
 «Kids» — 4:47 (расширение видео)

Британский CD сингл 2
 «Kids» — 4:47
 «Karaoke Star» — 4:10
 «Kill Me or Cure Me» — 2:14

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте MetroLyrics

Синглы 2000 года
Песни Робби Уильямса
Песни Кайли Миноуг
Песни-дуэты
Синглы Chrysalis Records
Синглы EMI Records